Ел Саварито има више значења:

 Ел Саварито (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саварито (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саварито (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саварито (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саварито (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саварито (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саварито (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику